Женская Лига чемпионов УЕФА 2009/2010 годов — 1-й розыгрыш Лиги чемпионов, девятый турнир для победителей национальных чемпионатов под эгидой УЕФА. Второй раз в истории турнира победителем стал «Турбине» из Потсдама, в финале обыгравший французский «Лион».

Участники турнира 
Восемь стран, занимающих первые места в рейтинге УЕФА, получили право заявить в турнир по две команды. Германия представлена тремя клубами — «Дуйсбург 2001» заявлен как действующий обладатель трофея.

Результаты

Квалификационный раунд

Группа А 

Матчи группы прошли в Шяуляе и Паневежисе

Группа В 

Матчи группы прошли в Струмице и Турново

Группа С 

Матчи группы прошли в Брённбю

Группа D 

Матчи группы прошли в Кршко и Иванчна Горица

Группа E 

Матчи группы прошли в Линчёпинге

Группа F 

Матчи группы прошли в Лимасоле и Пафосе

Группа G 

Матчи группы прошли в Осиеке и Винковцах

Плей-офф

Сетка

1/16 финала 
При жеребьёвке команды были разбиты на две корзины в соответствии с рейтингом. «Сеяные» команды проводили первые матчи на выезде. Первые матчи прошли 30 сентября, ответные — 7 октября 2009 года.

|}

1/8 финала 
При жеребьёвке команды были разбиты на две корзины в соответствии с рейтингом. «Сеяные» команды проводили первые матчи на выезде. Первые матчи прошли 4 и 5 ноября, ответные — 11 и 12 ноября 2009 года.

|}

 Примечания
 1.  «Лион» выиграл ответную игру со счётом 5:0, но команде было засчитано техническое поражение со счётом 0:3 за участие в матче двух не имевших на это права футболисток. В феврале 2010 года Арбитражный суд удовлетворил апелляцию французского клуба и оставил в силе первоначальный результат матча.

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на rsssf.com

2009/10
Лига чемпионов УЕФА 2009/2010